Конституционный референдум в Венесуэле был проведён 15 февраля 2009 года. Референдум был по внесению поправки в конституцию, отменяющей ограничения на переизбрание чиновников всех рангов — президента, губернаторов, мэров и депутатов. Ранее можно было быть избранным в пределах не более чем на два срока. Референдум изменял 160, 162, 174, 192 и 230 статьи Конституции 1999 года. Предложенная поправка была подтверждена 54,85 % проголосовавших.

Результаты

Примечания 

Конституционные поправки
Референдумы 2009 года
Конституционные референдумы
Выборы в Венесуэле
События 15 февраля
Февраль 2009 года
2009 год в Венесуэле